Ljuša (Šipovo), een plaats in de gemeente Šipovo in Bosnië-Herzegovina
 Ljuša (Kuršumlija), een plaats in de Servische gemeente Kuršumlija